Бенито Хоанет Хименес (16 сентября 1935 — 22 марта 2020) — испанский футболист и тренер. Играл на позиции вратаря. Он выступал в испанском высшем дивизионе с «Эспаньолом» и «Депортиво Ла-Корунья». Как тренер в высшей лиге он руководил «Эркулесом», «Кастельоном» и «Кадисом».

Биография 
Он начал заниматься футболом в клубе «Депортиво Саррия», а затем присоединился к молодёжной команде «Эспаньола». Во время своей юношеской карьеры он выиграл Юниорский турнир ФИФА 1954 со сборной Испании, а также сыграл за вторую сборную на Средиземноморских играх 1955 года. Позже он пробился в первую команду «Эспаньола», с которой дебютировал в высшем дивизионе 20 марта 1960 года в матче против «Атлетико Мадрид». Предварительно его отдавали в аренде в «Реал Сарагоса» и «Террассу». В 1965 году он перешёл в «Депортиво Ла-Корунья», где сыграл шесть сезонов. Ушёл со спорта в начале 1970-х годов.

Как тренер он начал свою карьеру в качестве помощника Арсенио Иглесиаса в «Депортиво Ла-Корунья», в то же время он занимал должность главного тренера «Депортиво Фабриль» (фарм-клуб «Депортиво»). В 1973 году он получил тренерскую лицензию. Он прибыл в «Эркулес», сначала в качестве помощника Арсенио Иглесиаса, а затем три сезона сам руководил командой в первом дивизионе. Он также тренировал «Кастельон» и «Кадис». В последнем клубе ему помогал Давид Видаль, и который позже сам возглавил клуб. Во втором дивизионе он руководил «Эспаньолом», «Тенерифе», «Мальоркой» (где ему помогал Лоренсо Серро Феррер) и «Саламанкой». Он также тренировал клуб «Антекерано» из Сегунды B. После окончания тренерской карьеры он выполнял различные задачи в структуре «Эркулеса», ​​в том числе был техническим секретарём.

После выхода на пенсию он жил в Аликанте. В начале марта 2020 года он перенёс инсульт. Он умер в Аликанте в возрасте 84 лет 22 марта, став жертвой пандемии коронавируса в Испании.

Примечания

Ссылки 
 Aquel portero llamado Joanet (El Mundo Deportivo).
 Benito Joanet, la vuelta del hijo pródigo (La Vanguardia).

Футболисты Испании
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Террасса»
Игроки ФК «Эуропа»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Эркулес» Аликанте
Тренеры ФК «Кастельон»
Тренеры ФК «Кадис»
Тренеры ФК «Мальорка»
Тренеры ФК «Тенерифе»
Тренеры ФК «Эспаньол»
Тренеры ФК «Саламанка»
Тренеры ФК «Лас-Пальмас»
Умершие от COVID-19 в Испании